Sapiro ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Sapiro (1884–1959), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Genossenschaftler
 Gisèle Sapiro (* 1965), französische Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Shapiro, dort auch weitere Namensvarianten